Edmund Davall bzw. Edmond Davall ist der Name folgender Personen:

* Edmund Davall (Vater) (1763–1798), Schweizer Botaniker englischer Herkunft, nach dem Davalls Segge sowie die Farngattung Davallia benannt sind
 Edmond Davall der Jüngere (1793–1860), Schweizer Forstwissenschaftler